A80 oder A-80 steht für:
 eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Makaa-Njem-Sprachen
 das Samsung Galaxy A80, ein Smartphone von Samsung

Autobahnen und Fernstraßen:
 die Bundesautobahn 80 
 die A80 road, ein Fernstraße im Vereinigten Königreich
 Autovía A-80, eine Autobahn in Spanien

A80